

Geografia
Regno Unito
 Kenyon – villaggio presso Warrington (Cheshire)
Stati Uniti d'America
 Kenyon – città della Contea di Goodhue (Minnesota)
 Kenyon – villaggio della Contea di Washington (Rhode Island)

Onomastica
 Kenyon – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 Carol Kenyon – cantante britannica
 Frederic George Kenyon – paleografo e accademico britannico
 Kathleen Kenyon – archeologa britannica
 Michael H. Kenyon – criminale statunitense
 Sandy Kenyon – attore statunitense
 Sherrilyn Kenyon – scrittrice statunitense
 William Kenyon-Slaney – calciatore e politico britannico